Никола Соссюр:
 Соссюр, Никола де (1709—1791) — агроном, основатель научной династии.
 Соссюр, Никола Теодор де (1767—1845) — биолог, химик и биохимик.